Сабитку́л Мамарасу́лов (; 1911 год, село Сузак — 1975 год, село Сузак, Сузакский район, Джалал-Абадская область) — хлопковод, звеньевой, председатель колхоза имени Ленина Сузакского района, Киргизская ССР. Герой Социалистического Труда (26 марта 1948).

Биография 
Родился в 1911 году в селе Сузак, Сузакского района в семье дехканина, по национальности узбек. С 1930 года трудился в колхозе имени Ленина Сузакского района. С 1937 года возглавлял хлопководческое звено. В 1940 году вступил в ВКП(б). Участвовал в Великой Отечественной войне. После демобилизации возвратился на родину и продолжил трудиться звеньевым в колхозе имени Ленина.

В 1946 году звено Сабиткула Мамарасулова собрало в среднем по 64 центнера хлопка-сырца с каждого гектара на участке площадью 5 гектаров и в 1947 году было собрано в среднем по 90,2 центнеров хлопка-сырца с каждого гектара на участке площадью 4,76 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 марта 1948 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1948 по 1959 года — председатель колхоза имени Ленина Сузакского района.

После выхода на персональную пенсию проживал в родном селе, где скончался в 1975 году.

 Награды
 Герой Социалистического Труда (26.03.1948)
 Орден Ленина - четырежды
 Орден Трудового Красного Знамени - дважды
 Орден Красной Звезды
 многочисленными медалями СССР.

Литература 
 «Кыргызстан». Улуттук энциклопедия: 1-том. Башкы ред. Асанов Ү. А., Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2006 Бишкек. ISBN 9967-14-046-1
 Борбугулов М., Ош областы энциклопедия, Фрунзе, 1989
 Под рук. Жураева Б. Ж. «Во имя процветания Кыргызстана» Энциклопедическое издание о выдающихся узбеках Кыргызстана, 336 стр., «Ризван» город Ош, 2017 год.

См. также 
 Герои Социалистического Труда Киргизстана

Примечания

Ссылки 
 Сабиткул Мамарасулов

Члены ЦК КП Киргизии
Председатели колхозов
Персональные пенсионеры союзного значения